El Diario puede hacer referencia a:

 El Diario, medio de comunicación digital de Venezuela y Latinoamérica.
 El Diario, periódico boliviano.
 El Diario, principal diario de la ciudad argentina de Paraná.
 El Diario, diario vespertino uruguayo.
 El Diario, medio de comunicación digital español.
El Diario, antiguo periódico que circuló en Pereira (Colombia) entre 1929 y 1987.
El Diario, periódico contemporáneo de Colombia. 
 El Diario, periódico peruano.
 El Diario, periódico de Ecuador, antiguamente conocido como El Diario Manabita.

 El Diario, periódico digital de la República Dominicana.

 El Diario, talk show de testimonios producido por Boomerang TV y emitido por Antena 3.

 El Diario, primer álbum discográfico del músico colombiano Juanes.